Голубово — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Воронцовской волости.

Расположена в 42 км к юго-востоку от города Остров и в 11 км к юго-востоку от волостного центра, села Воронцово. Восточнее находится деревня Врев.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 11 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)